Kameliadamen kan syfta på:

 Kameliadamen – en roman
 Kameliadamen (film, 1921) – en amerikansk film 1921, originaltitel Camille
 Kameliadamen (film, 1927) – en amerikansk film från 1927, originaltitel Camille
 Kameliadamen (film, 1934) – en fransk film från 1934, originaltitel La dame aux camélias
 Kameliadamen (film, 1936) – en amerikansk film från 1936, originaltitel Camille

Se även
 Damen med kameliorna – en svensk dramafilm från 1925